U-79 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 U-79 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-48; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-79
 U-79 – niemiecki okręt podwodny typu VIIC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-79 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-79 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich